A Wild Ride peut désigner :
 A Wild Ride (film, 1913), un film muet américain réalisé par Colin Campbell et sorti en 1913 ;
 A Wild Ride (film, 1914) ;
 A Wild Ride (film, 1915).